Thöns ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Thöns (* 1959), deutscher Volkswirt und Reisebuchautor
 Matthias Thöns (* 1967), deutscher Anästhesist und Palliativmediziner
 Theodor Thöns (bl. 1903), deutscher Architekt